Яков Гера́симов:
 Герасимов, Яков Иванович (1903—1983) — советский учёный, физикохимик; член-корреспондент АН СССР.
 Герасимов, Яков Фёдорович (род. 1946) — советский и российский дипломат.